La denominación idioma panayano es imprecisa, en el sentido de que puede referirse a cualquiera de las diversas lenguas habladas en la isla de Panay (Filipinas), casi todas del grupo de las lenguas bisayas. La confusión es más frecuente en referencias antiguas ya que se consideraba que las lenguas bisayas eran una única lengua con dialectos y el panayano era mencionado como uno de dichos dialectos. La denominación panayano o bisayo panayano suele aplicarse más frecuentemente a las lenguas más usuales en esta isla:
 el aclano;
 el capizano;
 el hiligueino;
 el harayo.

Panayano